Kingdom (regno in lingua inglese) può riferirsi a:

Anime e manga 
 Kingdom – manga del 2006, da cui è stato tratto un anime nel 2012

Cinema 
Kingdom – film del 2019 diretto da Shinsuke Sato

Musica 
 Kingdom – gruppo musicale statunitense
 Kingdom – album dei Dando Shaft del 1977
 Kingdom – album dei Cataract del 2006
 Kingdom –  singolo di Dave Gahan del 2007
 Kingdom – album di Koda Kumi del 2008
 Kingdom – album dei D del 2014
 Kingdom – singolo dei Fever 333 del 2019

Persone 
 Isambard Kingdom Brunel

Televisione 
 Kingdom – serie televisiva britannica (2007-2009)
 Kingdom – serie televisiva statunitense (2014)
 Kingdom – serie televisiva coreana (2019)

Pagine correlate 
The Kingdom